

Алтинташ — присілок, Учалинський район, Башкортостан
 Алтинташ — присілок, Чебаркульський район, Челябінська область